Klisura se poate referi la:

Localități

Bulgaria
 Klisura, oraș  în regiunea Plovdiv, Bulgaria
 Klisura, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Klisura, sat în regiunea Sofia, Bulgaria
 Klisura, sat ce aparține de Sofia, Bulgaria

Republica Macedonia
 Klisura, sat în comuna Demir Kapija, Republica Macedonia

Serbia
 Klisura, sat în comuna Bela Palanka, Serbia
 Klisura, sat în comuna Doljevac, Serbia
 Klisura, sat în comuna Surdulica, Serbia

Vezi și 
 Clisura Dunării